Iakir este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Iona Iakir (1896–1937), militar sovietic moldovean.
 Iakov Iakir (1908–1980), scriitor, jurnalist și traducător sovietic moldovean.